Тетёрка:

 Тетёрка — обрядовое печенье в Каргаполье.
 Тетёрка, Макар Васильевич (1853—1883) — рабочий-столяр, русский революционер, член партии «Народная воля».
 Тетерка — река в Карелии.